Les Championnats d'Italie d'athlétisme (en italien, ) sont une compétition annuelle en plein air organisée par la Fédération italienne d'athlétisme qui attribue les titres séniors de  (champion « absolu ») depuis la  en 1906. Leur  édition s'est déroulée en 2010.

Éditions

Liens externes  
 Liste des vainqueurs de 1960 à 2006

Championnats d'Italie d'athlétisme